Villingili peut désigner :
 Villingili, une île des Maldives dans l'atoll Ari ;
 Villingili, une île des Maldives dans l'atoll Huvadhu ;
 Villingili, une île des Maldives dans l'atoll Addu ;
 Villingili, une île des Maldives dans la subdivision de Malé ;
 Viringili,  aussi appelée Vilingili, une île d'Inde dans le territoire de Lakshadweep.